Хипстер може бити:

 Хипстер (поткултура)